Academia Militară se poate referi la:

 Academia Tehnică Militară din București
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, denumită anterior Academia  Militară (din România)
Academia Militară „Alexandru cel Bun” (din R. Moldova)
 Academia Militară Tereziană (din Austria)
 Academia Militară "Sandhurst" (din Regatul Unit)
 Academia Militară "West Point" (din SUA)
 Academia Militară "Frunze" (din Rusia)
 Academia Militară (stație de metrou), de la București